Анкаш — власна назва.

Топоніми

Анкаш (регіон)

Анкаш (Португалія)